De Serie A 2013–2014 was het 112e voetbalkampioenschap in Italië en het 82e seizoen van de Serie A, de hoogste voetbaldivisie in Italië. Het seizoen ving aan op 24 augustus 2013 en eindigde op 18 mei 2014.

Deelnemers waren zeventien clubs van het vorige seizoen en de gepromoveerde teams uit de Serie B van het seizoen 2012/13. Dit waren kampioen Sassuolo, runner-up Hellas Verona en play-offwinnaar Livorno. Hellas Verona kwam terug na elf jaar afwezigheid, Livorno na vier seizoenen terwijl US Sassuolo debuteerde op het hoogste niveau. Zij namen de plaatsen in van US Palermo, Pescara Calcio en AC Siena.

Recordkampioen en titelverdediger Juventus werd voor de 30e keer landskampioen. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 1031 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,71 doelpunt per wedstrijd.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Serie A vonden er in een en hetzelfde seizoen vijf stadsderby's plaats:
 Genua: tussen Genoa CFC en Sampdoria
 Milaan: tussen AC Milan en Internazionale
 Rome: tussen AS Roma en SS Lazio
 Turijn: tussen Juventus en Torino FC
 Verona: tussen Chievo Verona en Hellas Verona

Teams

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2013/14 uit in de Serie A.

Juventus

Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Antonio Conte voor de 30ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Zie ook
Serie B 2013/14
Coppa Italia 2013/14
Supercoppa 2013
Italiaans voetbalelftal in 2013
Italiaans voetbalelftal in 2014
AC Milan in het seizoen 2013/14
Internazionale in het seizoen 2013/14
ACF Fiorentina in het seizoen 2013/14

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2013/14